

Astronomia e astrofisica
 1640 Nemo – asteroide areosecante
 Nemo – cratere sulla superficie di Caronte
 NEMO (NEutrino Mediterranean Observatory) – progetto di astrofisica

Letteratura 
 Nemo – romanzo di fantascienza di Ron Goulart
 Capitano Nemo – personaggio dei romanzi di Jules Verne

Musica
 Nemo – singolo del 2004 dei Nightwish

Onomastica
 Nemo – nome proprio di persona italiano maschile

Televisione
 Nemo - Nessuno escluso – trasmissione televisiva in onda su Rai 2 dal 2016

Altro
 NEMO – palazzo moderno di Amsterdam
 Nemo (abbreviazione di Magical Device Nemo) – personaggio del manga Code Geass: Nightmare of Nunnally
 Capitano Nemo – personaggio di Nadia - Il mistero della pietra azzurra
 NEMO – personaggio (IA) del videogioco Ace Combat 3: Electrosphere
 Nemo – personaggio principale del film d'animazione Alla ricerca di Nemo
 Nemo Lighting – azienda di illuminazione

Pagine correlate 
 Nemi (disambigua)